Новозеландская монархия (также «правление Британской короны в Новой Зеландии») — конституционное устройство Новой Зеландии, в котором наследный монарх является сувереном и главой страны, являясь ядром вестминстерской парламентской демократии. Формально король является главой исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.

Для принятия законов, издания  и выдачи жалованных грамот требуются формальные королевская санкция и . При этом прямое участие монарха в данных сферах ограничено в пользу выборного парламента, , министров короны, судей и мировых судей.

С 6 февраля 1952 года монархом Новой Зеландии и 14 других стран являлась Елизавета II. С 8 сентября 2022 года — её сын Карл III. Король, его супруга и другие члены королевской семьи выполняют различные публичные и частные задачи в само́й стране и за её пределами, хотя только король имеет должностные обязанности по конституции. Из-за того, что король проживает в Великобритании, большинство его конституционных и церемониальных обязанностей выполняет генерал-губернатор.

Общие сведения 

Новая Зеландия — одна из 15 монархий в составе 54 государств Содружества наций. Появление отдельной новозеландской монархии было вызвано эволюцией новозеландского национализма после Первой мировой войны, окончившейся принятием Вестминстерского статута в 1947 году; с тех пор монархия Новой Зеландии и Великобритании имеет как общие, так и отличающиеся элементы, а роль суверена в качестве монарха Новой Зеландии отличается от её роли в качестве монарха Великобритании. Таким образом, монархия Новой Зеландии отдельна от британской.

 1986 года прервал возможность управлять Новой Зеландией правительствам стран Содружества, то есть, монарх может принимать советы только от министров короны. Королевская власть в Новой Зеландии исходит от монарха и генерал-губернатора; по законам страны функции монарха и генерал-губернатора полностью взаимозаменяемы, упоминание одного из них автоматически относится и ко второму.

Официальный день рождения короля — государственный праздник в Новой Зеландии, а Боже, храни Короля — национальный гимн (вместе с Боже, храни Новую Зеландию).

Экономическая сторона 
Расходы короля при выполнении своих обязанностей в Новой Зеландии или в качестве короля Новой Зеландии за границей оплачиваются из бюджета. На личные нужды ни самому королю, ни членам его семьи денег не выделяется. Утверждается, что ежегодно монархия обходится новозеландским налогоплательщикам примерно в доллар на человека, то есть, 4,3 млн новозеландских доллара в год. Анализ, проведённый в 2010 году New Zealand Republic, содержит другие оценки: 7,6 млн на текущие расходы и 11 млн на оснащение резиденции, всего 18,6 млн. Данные цифры оспариваются некоммерческой организацией «Monarchy New Zealand».

Престолонаследие 
Престол наследуется когнатически, согласно Акту об устроении (1701) и Биллю о правах (1689), наследник не может быть приёмным ребёнком, католиком либо состоять в браке с католиком; и обязан быть прямым потомком Софии Ганноверской англиканского вероисповедания. После принятия Вестминстерского статута и  эти условия находятся в полной компетенции новозеландского парламента. Новая Зеландия и другие страны Содружества согласились не изменять правила престолонаследия без согласия остальных. Таким образом, порядок престолонаследия в Новой Зеландии идентичен британскому. Джон Ки выразил поддержку перехода от когнатической к абсолютной примогенитуре и уничтожению запрета на католическое вероисповедание. В 2013 году парламент Новой Зеландии принял , ликвидирующий предпочтение наследникам мужского пола, родившимся после полудня 29 октября 2011 года. В Акте о конституции 1986 года указано, что в случае появления на британском престоле регента, он станет исполнять обязанности монарха и в Новой Зеландии.

В случае кончины или сложения полномочий суверена первый наследник сразу же становится следующим монархом, отсюда фраза «Король умер, да здравствует король!». По традиции имя нового монарха объявляет генерал-губернатор. Обычно проводится коронация; если предыдущий монарх умер, то коронация отодвигается для проведения траура. Коронация необязательна, к примеру, Эдуард VIII не был коронован. Никаких изменений в законодательстве при смене монарха не происходит, а все отсылки к нему, вне зависимости от рода (Её или Его Величество, Король, Королева) означают суверена Новой Зеландии. После начала правления монарх обычно остаётся на троне до смерти; единственный контрпример — случай Эдуарда VIII, который отрёкся от престола после санкции (разрешения) новозеландского парламента.

Титул 

Одним из примеров последствий послевоенного отделения новозеландской монархии от британской является изменения титула монарха по закону 1953 года. С тех пор титул монарха Новой Зеландии отдельно упоминает его роль как «Короля Новой Зеландии», а также других стран Содружества.

Несмотря на то, что официальный титул короля Новой Зеландии включает словосочетание «Защитник Веры», ни она, ни генерал-губернатор не имеют религиозной власти в стране, в отличие от Великобритании, где король является главой Англиканской церкви.

Представительство 
Суверен считается персонификацией и правосубъектом государства Новой Зеландии, в частности, при рассмотрении дела против государства в суде ответчицей формально является «Его Величество правящий Король Новой Зеландии». Таким образом, монарх выступает нанимателем всех государственных чиновников, включая судей, полицейских, военнослужащих и владельцев всех земель Короны, зданий и прочей собственности, государственных компаний и . При этом лично суверену всё это не принадлежит и не может быть продано по личному желанию монарха без согласования с министрами.

Будучи олицетворением государства, монарх фигурирует в  и , которые требуется произносить многим работающим на Корону, а также при . Король, в свою очередь, в коронационной клятве обещает править народом Новой Зеландии в соответствии с местными законами и традициями.

Конституционная роль 
Конституция Новой Зеландии содержит положения и соглашения, имеющие либо местное, либо британское происхождение, в совокупности описывающие Новую Зеландию как парламентскую демократию, где король играет и юридическую, и практическую роль. Корона считается корпорацией, главой которой является суверен, а власть, разделённая на множество институтов, действует на основании авторитета монарха. Власть Короны совокупно называется королевской прерогативой.

Исполнительная власть 
 по конституции состоит из короля, действующего в соответствии с рекомендациями . Одна из основных задач Короны — удостовериться в том, что демократически избранное правительство действует, назначив премьер-министра главой . Кабинет — это орган Исполнительного совета, дающий монарху рекомендации по использованию королевской прерогативы и юридически обязанный уведомлять генерал-губернатора о государственной повестке.

Так как монарх царствует, но не правит, рекомендации министров обычно обязательны к исполнению королём. Тем не менее, королевская прерогатива принадлежит лично ей, но не министрам, в связи с чем король и генерал-губернатор могут использовать её в исключительных случаях , гарантируя соблюдение конституции правительством. Кроме того, несколько обязанностей требуют личных действий монарха; среди них королевская санкция и собственноручная подпись монарха на законах и указах о присвоении , а также документы о назначении генерал-губернатора.

Внешняя политика 
Королевская прерогатива распространяется и на международные отношения: суверен или генерал-губернатор ратифицирует международные договоры, соглашения и альянсы. Генерал-губернатор уполномочивает верховных комиссаров, послов и принимает дипломатов из-за рубежа. В 2005 году текст верительных грамот был изменён: вместо формального письма главы одного государства главе другого, оно теперь содержит имя текущего генерал-губернатора. Паспорт гражданина Новой Зеландии является собственностью короля, а его выдача — часть королевской прерогативы.

Парламент 
Суверен является одним из двух компонентов парламента Новой Зеландии вместе с Палатой представителей. Ни монарх, ни генерал-губернатор не участвуют в законодательном процессе и лишь дают королевскую санкцию. Корона ответственна за созыв, роспуск и прерывание работы Палаты представителей; после роспуска генерал-губернатор обычно издаёт . Сессию парламента открывает тронная речь монарха или генерал-губернатора, так как ни тот, ни другой не могут находиться в Палате представителей, эта церемония (как и королевская санкция) проходит в . Монарх формально открывал сессию парламента пять раз: в 1954, 1963, 1970, 1986 и в 1990. Несмотря на запрет королю появляться в Палате представителей, члены парламента обязаны выразить лояльность монарху при произнесении присяги, без которой им не разрешается занимать своё кресло. Официальная оппозиция обычно носит название «Лояльная оппозиция её величества».

Суды 
Суверен несёт ответственность за вершение правосудия, из-за чего традиционно именуется «Защитницей Правосудия». Несмотря на это, лично решать исход судебных исков она не может; от её имени этим занимаются судьи. Король обладает иммунитетом от судебного преследования в собственных судах, против него лично нельзя подать иск. Кроме того, он и генерал-губернатор имеют право помилования и могут прощать преступления против Короны до, после и во время суда.

В каждом зале суда обязательно должен быть вывешен Герб Её Величества.

Корона и Вооружённые силы Новой Зеландии 

Монарх является главой вооружённых сил страны, генерал-губернатор — верховным главнокомандующим; он может мобилизовывать войска (армию, флот и ВВС). Положение монарха как главы вооружённых сил отражено в названиях кораблей (каждое начинается с «Her Majesty’s New Zealand Ship») и в обязательстве всем военнослужащим присягнуть на верность королю и его потомкам. Генерал-губернатор присваивает звания офицерам.

Хотя монарх и члены его семьи являются почётными командирами различных родов войск, данные посты имеют лишь церемониальное значение: члены королевской семьи проводят осмотр войск и присутствуют на праздновании годовщин ключевых событий; монарха на церемониях может заменять генерал-губернатор. К примеру, память погибших в Третьей битве при Ипре в Бельгии в 2007 году почтил Ананд Сатьянанд.

Корона и маори 
Взаимодействие монарха и маори началось в 1832 году с назначения королём Вильгельмом IV Джеймса Басби резидентом Новой Зеландии с целью провести переговоры с маори, жившими в Бей-оф-айлендс, о распространении европейских поселений. 28 октября 1835 года Басби провёл традиционное собрание 36 вождей в Вайтанги, где они выбрали флаг страны и подписали ; и то, и другое получили одобрение короля.

После ратификации декларации независимости Палатой общин в 1836 году колониальная администрация постановила, что для установления власти Короны над Новой Зеландией требуется подписание соглашения о сецессии. Таким соглашением стал Договор Вайтанги, подписанный в 1840 представителями британской Короны и более 500 вождями маори. С его подписания отсчитывается история новозеландского народа. Договор передаёт право на правление Короне.

С момента подписания договора маори много раз отправляли суверену петиции, начиная с 1852 года. Все эти обращения были перенаправлены новозеландским министрам, чтобы те определили их дальнейшую судьбу. Результаты рассмотрения петиций зачастую не устраивали маори, они многократно выражали своё недовольство королю. В ответ на запрещение прямого контакта партии  с Елизаветой второй активист  продемонстрировал свои ягодицы в знак презрения принцессе Диане и принцу Чарльзу. Спустя некоторое время Михака попытался врезаться в кортеж королевы на микроавтобусе с изображением голых ягодиц, но был остановлен полицией.

В языке маори королеву иногда называют «Те котуку-реренга-тахи» , что означает «Большая белая цапля единственного полёта»; согласно маорийской пословице, большая белая цапля — редкая птица, встречающаяся раз в жизни. Во время коронации Елизаветы II в 1953 году ей был вручён традиционный головной убор «коровай» из перьев птицы киви, в котором она посетила церемонию приветствия пофири .

Острова Кука, Ниуэ и прочие территории 
Суверен Новой Зеландии также является монархом Островов Кука и Ниуэ, являющихся ассоциированными государствами в составе Королевства Новой Зеландии.

Генерал-губернатор Новой Зеландии не является представителем короля на Островах Кука, но представляет короля в Ниуэ.

Культурная роль

Присутствие и обязанности 
Члены королевской семьи посещали Новую Зеландию с конца XIX века, обычно целями визита были участие в военных манёврах и церемониях, к примеру, годовщинах и культурных мероприятиях. Официально монарх обязан представлять Новую Зеландию внутри страны и за её пределами. Обычно государственные визиты осуществляет генерал-губернатор. Вопрос об участии короля в том или ином мероприятии решает Кабинет.

С 1869 года, когда принц Альфред, сын королевы Виктории впервые из королевской семьи прибыл в Новую Зеландию, монаршья семья посетила эту страну более 50 раз (хотя из этих посещений всего пять произошли до 1953 года). После Альфреда в Новую Зеландию приезжали:
 1901 — герцог Йоркский и принцесса Текская (позже коронованные как Георг V и Мария);
 1920 — принц Уэльский (коронованный как Эдуард VIII);
 1927 — герцог и герцогиня Йоркские (Георг VI и Елизавета);
 1934 — Генри, герцог Глостерский.

Королева Елизавета II в 1953 году стала первой из царствующих монархов, совершивших путешествие по Новой Зеландии.  она записала в  оклендской резиденции. После этого она сделала множество визитов в страну, в частности на свой .

Возможный отказ от монархии 
 слабее . Сторонники монархии считают, что такая форма правления позволяет унаследовать многовековое конституционное правительство и устанавливает «связь со славным прошлым».

Ни одна из двух крупнейших партий (Национальная и Лейбористская) не стремится к отказу от монархии, хотя некоторые члены парламента публично высказывались в поддержку республиканства. Заместитель премьер-министра  в 2004 году заявил, что является «образцовым монархистом». В 2010 году он отказался от своих слов, сменив точку зрения на предпочтение республиканской формы правления после окончания царствования Елизаветы II. Премьер-министр Джон Ки считает, что уход от монархии неизбежен.

Существуют две некоммерческие организации, представляющие обе стороны конфликта: «Monarchy New Zealand» и «New Zealand Republic».

При отказе от монархии потребуется разрешение нескольких юридических проблем, сложность этого оценивается сторонниками обеих точек зрения по-разному. Основные из них — передача полномочий короля, отношения с другими членами Содружества, а также отношения Короны и маори, а именно статус Договора Вайтанги. Несколько учёных высказали опасения в том, что республиканское правительство может уклониться от выполнения обязанностей по Договору, а другие полагают, что смена типа правления не может к этому привести.

Народ Новой Зеландии в основном относится к монархии положительно (50—70 % респондентов). Опросы показывают, что монархия не играет в жизни новозеландцев почти никакой роли: на вопрос «какую роль играет монархия в вашей жизни?» 58 % ответили «совсем небольшую или вообще никакой». Согласно опросу газеты National Business Review 2004 года, 57 % респондентов считают, что Новая Зеландия может стать республикой «в будущем».

Монархию особенно поддерживают люди, родившиеся до Второй мировой войны. Прямо поддерживает республиканство от трети до 40 % населения. 21 апреля 2008 года New Zealand Republic опубликовала результаты опроса, согласно которым 43 % опрошенных хотят, чтобы принц Чарльз стал королём страны, а 41 % желают перехода к республике. Опрос газеты New Zealand Herald в январе 2010, перед визитом принца Уильяма, показал, что 33,3 % желают видеть следующим монархом принца Чарльза, 30,2 % — принца Уильяма, 29,4 % выбрали переход к республике в случае смерти или отречения Елизаветы.

Перед визитом принца Чарльза с супругой в ноябре 2012 года был проведён очередной опрос, 70 % респондентов которого хотели, чтобы «королева осталась главой государства», республиканство поддержало всего 19 процентов. После визита был проведён ещё один опрос, 51 % опрошенных предпочли видеть королём Чарльза, а 41 % поддержал республику.

Список монархов Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 Cox, Noel, «The control of advice to the Crown and the development of executive independence in New Zealand»; Bond Law Review; Vol. 13, No. 1; 2001
 Cox, Noel, A Constitutional History of the New Zealand Monarchy: The evolution of the New Zealand monarchy and the recognition of an autochthonous polity (V.D.M. Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. K.G., Saarbrücken, 2008; ISBN 978-3-639-00877-7)

Ссылки 
 Monarchy New Zealand 
 New Zealand Republic 
 Визит королевы 1953—1954 годов 

Королевство Новой Зеландии
Монархия